Борис Григорьевич Владимиров (10 августа 1934, Москва — 16 февраля 2011, Москва) — советский партийный деятель, журналист, главный редактор «Экономической газеты». Член Центральной Ревизионной комиссии КПСС в 1986—1990 годах. Кандидат экономических наук (1971).

Биография 
В 1957 году окончил экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова.

В 1957—1961 годах — референт Главного управления по радиовещания, ответственный секретарь редакции журнала «Экономические науки».

Член КПСС с 1961 года.

В 1961—1962 годах стажировался в Гарвардском университете США.

В 1962—1966 годах — консультант экономического отдела редакции журнала «Коммунист».

В 1966—1979 годах — лектор, консультант, руководитель группы консультантов отдела пропаганды ЦК КПСС.

В 1979—1982 годах — помощник секретаря ЦК КПСС Михаила Суслова.

В ноябре 1982 — феврале 1984 года — помощник генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.

В 1984—1985 годах — заместитель заведующего отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС.

В 1985—1991 годах — главный редактор «Экономической газеты».

С 1991 года — персональный пенсионер в Москве.

В 1996—1999 годах — заместитель председателя коллегии международного экономического комитета Содружества независимых государств (СНГ).

Умер 16 февраля 2011 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Награды и звания 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы народов
 орден «Знак Почета»
 медали

Источники 
 Владимиров
 Владимиров

Главные редакторы СССР
Делегаты XXVII съезда КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище